Plaats in Indonesië
 Sumberharjo (Eromoko), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sumberharjo (Pacitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Sumberharjo (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumber Harjo, doorverwijspagina